Attan bezeichnet
 alternativ Atan, einen Tanz

Attan ist der Familienname von
 David Attan (* 1948), kenianischer Boxer

Siehe auch:
 Atan (Begriffsklärung)